Сезон ФК «Львів» 2018—2019 — 2-й за ліком сезон футбольного клубу Львів у Прем'єр-лізі. А ще команда взяла участь у Кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли 

 Гравці перейшли з Вереса в рамках злиття клубів.

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Official website

Львів (футбольний клуб)
Lviv